Punk (muziek), een muziekstijl
Punk (cultuur), de leefwijze gebaseerd op die muziekstijl
Punk (mode), de bijbehorende mode van diezelfde muziekstijl